Christian Oliver peut faire référence à :

 Christian Oliver, joueur de football français né en 1932 ;
 Christian Oliver, acteur allemand né en 1972.